Fröler ist der Familienname folgender Personen:

 Barthold Fröler († nach 1612), deutscher Steinmetz und Bildhauer der Renaissance in Braunschweig
 Samuel Fröler (* 1957), schwedischer Schauspieler und Sänger

Siehe auch:
 Fröhler